Sal·lusti (cònsol), cònsol el 363
 Sal·lusti d'Èmesa, filòsof cínic grecosirià
 Gai Sal·lusti Crisp, historiador romà
 Gai Sal·lusti Crisp el Jove, cavaller romà, fill adoptiu de l'historiador del mateix nom
 Gai Sal·lusti Crisp Passiè, cavaller romà, fill adoptiu de Gai Sal·lusti Crisp el Jove i padrastre de Neró
 Sal·lusti Lucul·le, governador de Britània
 Sal·lusti de Bartas, escriptor gascó del s. XVI